The New Neighbor é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912. O filme mudo foi produzido e dirigido por Mack Sennett com George Nichols.

Elenco 
 Fred Mace
 Ford Sterling
 Mabel Normand
 Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco